Wessberg ist der Familienname folgender Personen:

 Lis Wessberg (* 1967), dänische Jazzmusikerin
 Olaf Wessberg (1919–1975), Gründer des Naturschutzgebietes Cabo-Blanco-Naturreservat